Паутинные клещи́ () — семейство клещей из подотряда Prostigmata отряда тромбидиформных (Trombidiformes). Встречаются во всех регионах, включая Антарктику. Более 1270 видов, 95 родов. Мелкие клещи, длина менее 1 мм. Глаз две пары, ноги состоят из 5 члеников. Растительноядные (включая опасных вредителей культурных растений), выделяют паутину. Самый известный представитель семейства обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae) имеет космополитное распространение.

Классификация 
Семейство подразделяется на следующие подсемейства, трибы и роды:

Bryobinae Berlese
 Bryobini Reck
 Neoschizonobiella Tseng
 Sinobryobia Ma et al.
 Marainobia Meyer
 Bryobia Koch
 Toronobia Meyer
 Pseudobryobia McGregor
 Strunkobia Livshitz & Mitrofanov
 Mezranobia Athias-Henriot
 Eremobryobia Strunkova & Mitrofanov
 Bryobiella Tuttle & Baker
 Hemibryobia Tuttle & Baker

 Hystrichonychini Pritchard & Baker
 Bryocopsis Meyer
 Tetranychopsis Canestrini
 Notonychus Davis
 Dolichonobia Meyer
 Monoceronychus McGregor
 Mesobryobia Wainstein
 Hystrichonychus McGregor
 Parapetrobia Meyer & Rykev
 Peltanobia Meyer
 Tauriobia Livshitz & Mitrofanov
 Aplonobia Womersley
 Paraplonobia Wainstein
 Beerella Wainstein
 Magdalena Baker & Tuttle
 Porcupinychus Anwarullah
 Afronobia Meyer

 Petrobiini Reck
 Neotrichobia Tuttle & Baker
 Schizonobiella Beer & Lang
 Schizonobia Womersley
 Dasyobia Strunkova
 Lindquistiella Mitrofanov
 Edella Meyer
 Petrobia Murray

Tetranychinae Berlese
 Eurytetranychini Reck
 Atetranychus Tuttle et al.
 Synonychus Miller
 Eurytetranychus Oudemans
 Eurytetranychoides Reck
 Eutetranychus Banks
 Meyernychus Mitrofanov
 Aponychus Rimando
 Paraponychus Gonzalez & Flechtmann
 Sinotetranychus Ma & Yuan
 Anatetranychus Womersley
 Duplanychus Meyer

 Tenuipalpoidini Pritchard & Baker
 Eonychus Gutierrez
 Crotonella Tuttle et al.
 Tenuipalpoides Reck & Bagdasarian
 Tenuipalponychus Channabasavanna & Lakkundi

 Tetranychini Reck
 Brevinychus Meyer
 Sonotetranychus Tuttle et al.
 Mixonychus Meyer & Ryke
 Evertella Meyer
 Panonychus Yokoyama
 Allonychus Pritchard & Baker
 Schizotetranychus Trägårdh
 Yunonychus Ma & Gao
 Yezonychus Ehara
 Neotetranychus Trägårdh
 Acanthonychus Wang
 Mononychellus Wainstein
 Platytetranychus Oudemans
 Eotetranychus Oudemans
 Palmanychus Baker & Tuttle
 Atrichoproctus Flechtmann
 Xinella Ma & Wang
 Oligonychus Berlese
 Hellenychus Gutierrez
 Tetranychus Dufour
 Amphitetranychus Oudemans

См. также 
 Обыкновенный паутинный клещ
 Красный плодовый клещ

Примечания

Литература 
 Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetranychidae, Bryobiidae) / В. И. Митрофанов, З. И. Стрункова, И. З. Лившиц; Под ред. В. Г. Бабаевой; Гос. Никит. ботан. сад, Ин-т зоологии и паразитологии им. Е. Н. Павловского АН Таджикской ССР. — Душанбе : Дониш, 1987. — 223 с.
 Багдасарян А. Т. Фауна Армянской ССР. Тетранихоидные клещи (надсемейство Tetranychoidea). Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1957. 163 с.
 Рекк Г. Ф. Определитель тетраниховых клещей. Тбилиси: Изд. АН Грузинской ССР, 1959. 151 с.
 Fan Q.-H. & Zhang Z.-Q. 2005. Raphignathoidea (Acari: Prostigmata). Fauna of New Zealand 52. Manaaki Whenua Press. 400 pp.

Ссылки 
 
 
 
 

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных